Gampong Pande (Kuta Raja), een plaats in Indonesië
Gampong Pande (Tanah Pasir), een plaats in Indonesië